Шевче́нко Анато́лій Олекса́ндрович:

 Шевченко Анатолій Олександрович (1940, Москва) — російський гандболіст, триразовий чемпіон СРСР (1966, 1967, 1969).
 Шевченко Анатолій Олександрович (1939, Павлоград) — начальник Головного управління громадського харчування — заступник міністра торгівлі УРСР (1983–1990).

Сторінки зі списками однофамільців-тезок